Атезис ()

 Атезис — древнеримское название реки Адидже (Эча) в Италии.
  — бабочка, названная так Эдвардом Даблдеем (; 1847).

Примечания